

Sigla 
 Highly Urbanized City – città altamente urbanizzata, nelle città delle Filippine

Codici 
 HUC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Humacao, Humacao (Porto Rico)
 huc – codice ISO 639-3 della lingua ǂhua
 HUC – codice ISO 3166-2:PE della regione di Huánuco (Perù)